Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga der Frauen 2022/23.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum zwischen dem 1. Spieltag (16. September bis 18. September 2022) bis zum Saisonfinale am 28. Mai 2023 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften oder der zweiten Mannschaft aufgeführt, die sich mindestens einmal im Spieltagskader befanden.

Anmerkungen 

Cheftrainer: Alle Cheftrainerinnen und Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Das Alter des Trainers ist in Klammern gekennzeichnet. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.

Kapitänin: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäninnen.

Nr.: Rückennummer der Spielerin.

Nat.: Nationalität der Spielerin. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das die Spielerin Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem sie geboren ist. Spielerinnen ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden.

Name: Vor- und Nachname der Spielerin. Sollte eine Spielerin nicht über die gesamte Saison dem Kader der Mannschaft angehören, gibt der hochgestellte Zeitraum die Spieltage an, an denen sie dem Kader angehörte. Zum Beispiel 1–10 für eine Spielerin, die dem Kader bis einschließlich des 10. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 11 für eine Spielerin, der einem Kader ab dem 11. Spieltag angehörte Zudem sind Spieler mit II gekennzeichnet, sofern diese dem Kader der zweiten Mannschaft angehören und mindestens einmal im Spieltagskader der ersten Mannschaft standen.

Position: Angabe der Position des Spielers.

Alter: Alter der Spielerin im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.

Kader

VfL Wolfsburg 

→ Hauptartikel: VfL Wolfsburg (Frauenfußball)

Cheftrainer: Tommy Stroot (33)

Kapitänin:  Dominique Janssen

FC Bayern München 

→ Hauptartikel: FC Bayern München (Frauenfußball)

Cheftrainer:  Alexander Straus (46)

Kapitänin: Lina Magull

Eintracht Frankfurt 

→ Hauptartikel: Eintracht Frankfurt (Frauenfußball)

Cheftrainer: Niko Arnautis (42)

Kapitänin: Tanja Pawollek

1. FFC Turbine Potsdam 

→ Hauptartikel: 1. FFC Turbine Potsdam

Cheftrainer: Sebastian Middeke (38; bis Spieltag 6), Dirk Heinrichs (54; interim am 7. und 11. Spieltag), Sven Weigang (58; Spieltag 8–10), Marco Gebhardt (50; ab Spieltag 12)

Kapitänin: Noemi Gentile

TSG 1899 Hoffenheim 

→ Hauptartikel: TSG 1899 Hoffenheim (Frauenfußball)

Cheftrainer: Gabor Gallai (43; bis Spieltag 10), Nadine Rolser (32; ab Spieltag 11)

Kapitänin: Fabienne Dongus

SC Freiburg 

→ Hauptartikel: SC Freiburg (Frauenfußball)

Cheftrainer: Theresa Merk (32)

Kapitänin: Hasret Kayikçi

Bayer 04 Leverkusen 

→ Hauptartikel: Bayer 04 Leverkusen (Frauenfußball)

Cheftrainer:  Robert De Pauw (41)

Kapitänin: Elisa Senß

1. FC Köln 

→ Hauptartikel: 1.FC Köln (Frauenfußball)

Cheftrainer: Sascha Glass (49)

Kapitänin: Mandy Islacker

SV Werder Bremen 

Hauptartikel: Werder Bremen (Frauenfußball)

Cheftrainer: Thomas Horsch (53)

Kapitänin: Lina Hausicke

SGS Essen 

Hauptartikel: SGS Essen

Cheftrainer: Markus Högner (55)

Kapitänin: Jacqueline Meißner

SV Meppen 

Hauptartikel: SV Meppen (Frauenfußball)

Cheftrainerin:  Carin Bakhuis (32)

Kapitänin: Sarah Schulte

MSV Duisburg 

Hauptartikel: MSV Duisburg (Frauenfußball)

Teamchef: Nico Schneck (35)

Kapitänin: Yvonne Zielinski

Einzelnachweise 

Fußball-Bundesliga 2022/23
Kaderliste